

Населені пункти та їхні частини
 Оконін — село в гміні Бжузе Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Оконін — село в гміні Ґрута Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Оконін — село в гміні Ропчице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Оконін — осада в гміні Цехоцин Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки